Dagögon (Heliopsis) är ett släkte som ingår i familjen korgblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Korgblommiga växter